Свободная Корея:
 Свободная Корея (партия) — бывшая политическая партия Республики Корея.
 Свободная Корея (пик) — пик, расположенный в горах Тянь-Шаня в Киргизском хребте, в Кыргызстане.